Toulouse Street é o segundo álbum de estúdio da banda americana de rock The Doobie Brothers, lançado em 1972. Vendeu 1 milhões de cópias só nos EUA (platina pela RIAA).

Faixas 

"Listen to the Music" (Johnston) – 4:44
"Rockin' Down the Highway" (Johnston) – 3:18
"Mamaloi" (Simmons) – 2:28
"Toulouse Street" (Simmons) – 3:20
"Cotton Mouth" (James Seals, Dash Crofts) – 3:44
"Don't Start Me to Talkin'" (“Sonny Boy” Williamson) – 2:41
"Jesus Is Just Alright" (A. Reynolds) – 4:33
"White Sun" (Johnston) – 2:28
"Disciple" (Johnston) – 6:42
"Snake Man" (Johnston) – 1:35

Integrantes 

Patrick Simmons - guitarra, vocal
Tom Johnston - guitarra, vocal
Tiran Porter - baixo, vocal
John (Little John) Hartman - bateria, percussão
Michael Hossack - bateria

Músicos convidados

Jerry Jumonville - saxofone
Joe Lane Davis - trompa
Sherman Marshall Cyr - trompa
Jon Robert Smith - trompa
Bill Payne - piano, órgão, teclados
Dave Shogren - baixo e guitarra na "Toulouse Street"; vocal na "White Sun"
Ted Templeman - percussão

Álbuns de The Doobie Brothers
Álbuns de 1972